Kayu Manis (Sindang Kelingi), een plaats in Indonesië
Kayu Manis (Selupu Rejang), een plaats in Indonesië
Kayu Manis (Matraman), een plaats in Matraman, Oost-Jakarta, Indonesië 

Zie ook Kayumanis, een plaats in Kota Bogor in de provincie West-Java, Indonesië.

De letterlijke vertaling van kayu manis is 'zoet hout', kulit kayu manis is kaneel.

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing